Strischi (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Strischi (Kirow, Oritschi), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirow, Rajon Oritschi
 Strischi (Kirow, Kirowo-Tschepezk), Dorf in der Oblast Kirow, Rajon Kirowo-Tschepezk
 Strischi (Perm, Juswa), Dorf in der Region Perm, Rajon Juswa
 Strischi (Perm, Wereschtschagino), Dorf in der Region Perm, Rajon Wereschtschagino
 Strischi (Rostow), Siedlung in der Oblast Rostow

Strischi steht außerdem für:
 Strischi (Kunstflugstaffel), Kunstflugstaffel der russischen Luftstreitkräfte